Lubnów je název více míst v Polsku:

 Lubnów (okres Ząbkowice Śląskie) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Ziębice
 Lubnów (okres Trzebnica) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Oborniki Śląskie
 Lubnów (Opolské vojvodství) – vesnice v Opolském vojvodství, část gminy Pokój